Die williamhill.com UK Championship 2013 war ein Snookerturnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 2013/14, das vom 26. November bis zum 8. Dezember 2013 im Barbican Centre in York, England ausgetragen wurde.

Titelverteidiger war der Engländer Mark Selby. Im Halbfinale gegen Ricky Walden spielte er das 100. offizielle Maximum Break überhaupt und verlor im Finale gegen Neil Robertson mit 7:10.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turnierplan

Erste Runde bis Achtelfinale

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4 

A = Amateurspieler (während der Saison 2013/14 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Viertelfinale bis Finale

Century Breaks

Quellen

Weblinks 
 2013 WilliamHill.com UK Championship – Fotogalerie von World Snooker auf Facebook.

2013
Snookerveranstaltung 2013
Billardturnier in York